Flics de choc est le titre de plusieurs œuvres :

 Flics de choc est un film français réalisé par Jean-Pierre Desagnat en 1983 ;
 Flics de choc : Le dernier baroud est un téléfilm français réalisé par Henri Helman en 1994 ;
 Flics de choc est le titre québécois du film américain Bad Boys, réalisé par Michael Bay en 1995 ;
 Flics de choc : Une femme traquée est un téléfilm français réalisé par Michaëla Watteaux en 1996 ;
 Flics de choc : La dernière vague est un téléfilm français réalisé par Arnaud Sélignac en 1996.

Voir aussi